Серге́й Якове́нко:
 
 Яковенко, Сергей Борисович (1937—2020) — советский певец.
 Яковенко, Сергей Сергеевич (род. 1975) — украинский футболист и футбольный тренер.
 Яковенко, Сергей Степанович (1953—2001) — ректор Тобольского государственного педагогического института (1993—2001).